Георгий Игнатьев:
 Игнатьев, Георгий Михайлович (1907—1973) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Игнатьев, Георгий Павлович (1913—1989) — канадский дипломат.
 Игнатьев, Георгий Михайлович — доктор медицинских наук, руководитель отдела общей вирусологии и лаборатории молекулярной биологии вирусов Центра Чумакова.